A Capital (periódico português, 1910)
A Capital (periódico português, 1968)
A Capital (romance) — do escritor português Eça de Queirós publicado postumamente em 1925

Desambiguações de literatura